

Токмансай — село, Алгинський район, Актюбинська область
 Токмансай — станційне селище, Алгинський район, Актюбинська область
 Токмансай — залізнична станція на залізниці Орськ-Кандиагаш

Див. також 
 Токмансайський сільський округ